Navatu bezeichnet mehrere geographische Objekte in Fidschi:

 Navatu (Atoll), ein Atoll in der Eastern Division
 Navatu (Bucht), eine Bucht in der Northern Division
 Navatu (Insel), eine Insel in der Northern Division
 Navatu (Ort), einen Ort in der Northern Division